Чалей Роуз () — американская актриса и певица. Роуз родилась и выросла в Колумбусе, штат Индиана, а после окончания средней школы некоторое время жила в Нью-Йорке и Атланте, прежде чем отправиться в Лос-Анджелес, чтобы начать актёрскую карьеру. В 2013 году, после лишь одной эпизодической роли, Роуз присоединилась к актёрскому составу сериала ABC «Нэшвилл» в роли начинающей певицы Зоуи Далтон. Роуз записала несколько песен в рамках шоу и в 2014 году, вместе с другими актёрами, отправилась в гастрольный тур.

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 

Актрисы телевидения США
Певцы и певицы США